Jagüey kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Jagüey, Veracruz, Chicontepec, 
 El Jagüey, Zacatecas, Villanueva, 
 Jagüey, Hidalgo, Santiago de Anaya, 
 Jagüey, Querétaro Arteaga, Jalpan de Serra, 

Robotskapade Mexikoförgreningar